Edofozaury (Edaphosauridae, Edaphosauria) – grupa najczęściej dużych (do 3 metrów i więcej) zaawansowanych pelykozaurów, żyjących od późnego pensylwanu do wczesnego permu.

Tradycyjnie podrząd Edaphosauria obejmował rodziny Edaphosauridae i Caseidae. Tak rozumiane edafozaury były grupą polifiletyczną.

Są najwcześniejszymi znanymi roślinożernymi owodniowcami i obok Diadectidae najwcześniejszymi znanymi roślinożernymi czworonogami. Miały małą w porównaniu z masywnym ciałem głowę i żagiel wzdłuż grzbietu, który mógł służyć do termoregulacji. Zaawansowany rodzaj Edaphosaurus wyróżniał się żaglem posiadającym kostne poprzeczki.

Skamieniałości edafozaurów są jak dotąd znane tylko z Ameryki Północnej i Europy.

Klasyfikacja 
Związki między Edaphosauridae zostały szczegółowo zbadane przez David M. Mazierskiego i Roberta R. Reisza (2010). Kladogram prezentowany poniżej został modyfikowany po analizie filogenetycznej.

Poniżej znajduje się zmodyfikowany kladogram z analizy Bensona:

Przypisy

Bibliografia 
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Reisz, R. R., 1986, Handbuch der Paläoherpetologie – Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 17A Pelycosauria Verlag Dr. Friedrich Pfeil,

Linki zewnętrzne 
 

Pelykozaury